Motel puede referirse a:

Motel, lugar de alojamiento provisional.
Motel, banda mexicana de pop-rock.
Motel, banda española de rock.
Motel, primer álbum del grupo musical Motel México.